Il singolare maschile del Kremlin Cup 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il detentore del titolo era Marin Čilić e lo ha difeso battendo in finale Roberto Bautista Agut per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Marin Čilić (campione)
  Roberto Bautista Agut (finale)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)

  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  João Sousa (primo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj (semifinale)
  Cem İlkel (primo turno)

  Andrej Rublëv (primo turno)

Qualificati 

  Tatsuma Itō (primo turno)
  Aslan Karacev (secondo turno)

  Dušan Lajović (primo turno)
  Pere Riba (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2015
ATP World Tour 2015